Xerxes the God-King — сьомий альбом американського репера King Gordy. У записі платівки взяли участь Bizarre, Prozak, Свіфті Маквей, Kuniva, гурт Fat Killahz та ін. Бонусний DVD містить відеокліп «Sing for the Dead», майстер-клас зі скручування сигарети з марихуаною та фрістайл з 12-го треку.

Список пісень

Посилання 

Альбоми King Gordy
Англомовні музичні альбоми